Köbberling ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Köbberling (* 1967), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinrich Köbberling (* 1967), deutscher Jazzschlagzeuger
 Johannes Köbberling (* 1940), deutscher Arzt